Le nom comté de Clearwater () peut faire référence à :
 un comté du Canada :
 le comté de Clearwater, situé dans la province de l'Alberta ;
 deux comtés des États-Unis :
 le comté de Clearwater, situé dans l'État de l'Idaho ;
 le comté de Clearwater, situé dans l'État du Minnesota.